Torpedo Nižnij Novgorod ( Торпедо Нижний Новгород) je profesionální ruský hokejový tým. Byl založen v roce 1947 a byl pravidelným účastníkem Sovětské ligy. V současnosti hraje Kontinentální hokejovou ligu.

Vývoj názvů týmu 
 Torpedo Gorkij (1947–1991)
 Torpedo Nižnij Novgorod (od roku 1991)

Přehled účasti v KHL

Češi a Slováci v týmu

Reference

Externí odkazy 
 
 Torpedo Nižnij Novgorod na eliteprospects.com
  Oficiální stránky

Kluby KHL
Ruské kluby ledního hokeje
Sport v Nižním Novgorodě